Der Seat Arosa ist ein Kleinstwagen von Seat und nahezu baugleich mit dem VW Lupo. Er erschien jedoch schon im Mai 1997, also ein Jahr vor dem Lupo. Zunächst wurde er mit einem 1,0-Liter-Ottomotor mit 37 kW (50 PS) oder einem 1,4-Liter-Ottomotor mit 44 kW (60 PS) angeboten. Den 1,4-Liter-Motor gab es anfangs nur mit Automatikgetriebe. Später kamen noch ein 1,7-Liter-Saugdiesel-, ein 1,4-Liter-Turbodieselmotor sowie ein leistungsgesteigerter 16-Ventil-Benzinmotor mit 74 kW (101 PS) hinzu.

Der Arosa zeichnet sich durch seine kleinen Außenmaße bei einem verhältnismäßig großen Innenraum aus. Er hat 4 Sitzplätze mit kleinem Kofferraum, wobei die Rückbank auch noch umgeklappt werden kann.

Im Juni 2004 wurde die Produktion des Seat Arosa eingestellt. Ein Nachfolger in der Kleinstwagenklasse erschien erst im Frühjahr 2012 mit dem Seat Mii.

Modelle 
 Arosa 6H (Februar 1997 bis August 2000)
 Arosa 6HS (September 2000 bis Juni 2004)
 Überarbeitetes Modell mit neuem Design der Front- und Heckpartie sowie anderer Armaturentafel.

Technische Daten 
Technische Daten Seat Arosa (1997–2004) Ottomotoren

Technische Daten Seat Arosa (1997–2004) Dieselmotoren

Produktionszahlen AROSA 
Gesamtproduktion 221.681 Fahrzeuge.
Davon 66.745 in Wolfsburg hergestellt.

Sonstiges 
Höchste Fahrgestellnummern des Modells 6H:
 Modelljahr 1997 VSSZZZ6HZWW005000 (die ersten 24.000 Arosas wurden bis Mai 1998 bei VW in Wolfsburg produziert)
 Modelljahr 1998 VSSZZZ6HZWR070000
 Modelljahr 1999 VSSZZZ6HZXR054000
 Modelljahr 2000 VSSZZZ6HZYR028000
 Modelljahr 2001 VSSZZZ6HZ1R -
VSS ist die Bezeichnung für Seat, Z sind Füllzeichen, 6H bedeutet Arosa, W-X-Y-1 ist die jeweilige Bezeichnung des Baujahrs, W und R stehen für die Produktionsstätten Wolfsburg (W) und Martorell (R), die restlichen Ziffern sind die Seriennummer. Die Modelljahre sind nicht identisch mit den Kalenderjahren. Üblicherweise spricht man z. B. beim Modelljahr 2000 von einem Zeitraum von  Herbst 1999 bis Sommer 2000.

Ein Arosa 3L (ähnlich dem VW Lupo 3L TDI) und ein Arosa Racer (ähnlich dem VW Lupo GTI) wurden als Studien vorgestellt, gingen aber nicht in Serie.

Literatur 
 Automobil Revue, Katalog 2000 und 2001
 vag-codes.info: Seat Motoren (englisch)

Weblinks

Einzelnachweise 

Kleinstwagen
Kombilimousine